Olaszország
Olgiate Comasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Olgiate Molgora, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Olgiate Olona, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében